Zafarraya kan syfta på:

Spanien 

 Zafarraya (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Zafarraya (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada,